Grand'Anse Mahé – distretto delle Seychelles situato sull'isola di Mahé
Grand'Anse Praslin – distretto delle Seychelles situato sull'isola di Praslin
Dipartimento di Grand'Anse – dipartimento di Haiti